The Bookworm Turns – cortometraggio del 1917 diretto da Charles Avery
The Bookworm Turns – cortometraggio di animazione del 1940 diretto da (non accreditati) Friz Freleng e Hugh Harman